Sylvestre
Sylvester – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Silvestro
Ludovic Sylvestre – ex calciatore francese
Patrick Sylvestre – ex calciatore svizzero
Sergio Sylvestre – cantante statunitense

Pagine correlate
Saint-Sylvestre
Sylvester